Cat 3 bezeichnet:
 Cat-3-Kabel, siehe Twisted-Pair-Kabel#Kategorie 3.

CAT Ⅲ bezeichnet:
 einen Anflug mit Instrumentenlandesystem der Kategorie 3;
 eine Messkategorie.

Abkürzung